Hever (Kent), un villaggio nel Sevenoaks District del Kent, Inghilterra.
Hever (Belgio), un piccolo villaggio nel centro delle Fiandre, Belgio